Clarissa může být:

 Clarissa (jméno), ženské křestní jméno
 Clarissa aneb Příběh mladé dámy, román v dopisech od Samuela Richardsona
 Clarissa (film), německý film z roku 1941
 Clarissa (televizní seriál), britský televizní seriál z roku 1991
 Clarissa (televizní film), německý televizní film z roku 1998
 302 Clarissa, asteroid
 Clarissa (město), malé město v USA v Minnesotě
 Clarissa Oakes, román ze série Aubrey-Maturin od Patricka O'Briana
 Clarissa (opera), opera založená na Richardsonově románu od Robina Hollowaye z roku 1976